

Patronyme 

 Andrei Baciu (1986-), médecin et homme politique roumain ;
 Ioana Baciu (1990-), joueuse de volley-ball roumaine ;
 Ion Baciu (1944-), lutteur roumain ;
 Marius Baciu (1975-), footballeur roumain.

Toponyme 

 Baciu, commune de Transylvanie, en Roumanie, dans le județ de Cluj.